Esta é uma lista de municípios do estado do Maranhão por ordem alfabética, seguido do seu respectivo código IBGE de identificação e o mapa de localização.

O Maranhão é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado no oeste da região Nordeste, o Estado ocupa uma área de 331.983,293 km², sendo o 2º maior estado em extensão do Nordeste e o 8º do País.  Sua capital é São Luís e também há outros importantes municípios  como: Imperatriz, São José de Ribamar, Balsas, Açailândia, Caxias, Timon, Codó, Presidente Dutra, Santa Inês, Bacabal e Barra do Corda.

Ver também 
 Maranhão
 Municípios do Maranhão por área
 Municípios do Maranhão por área urbana
 Municípios do Maranhão por população
 Municípios do Maranhão por PIB
 Municípios do Maranhão por IDH
 Municípios do Brasil